Benediktinerstraße 3 ist die Bezeichnung von

Benediktinerstraße 3 (Magdeburg), einem Baudenkmal in Magdeburg
Benediktinerstraße 3 (Mönchengladbach), einem Baudenkmal in Mönchengladbach